Бисквит:
 Бисквит — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц.
 «Морской бисквит» — галеты, заменявшие хлеб морякам (калька с англ. «sea bisquit», результат неквалифицированного перевода).
 Бисквит — вид неглазурованных белых керамических изделий, отдельным примером которых являются «бисквитные куклы».
 Бисквит — пластинка неглазурованного фарфора, служащая для определения цвета черты минерала.
 Бисквит-Шоколад — АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика» и ЗАО "Кондитерская фабрика «Харьковчанка».

См. также 

 «Biscuits»